Delic, Delić oder Đelić ist der Familienname folgender Personen:

 Amer Delić (* 1982), bosnisch-US-amerikanischer Tennisspieler
 Božidar Đelić (* 1965), serbischer Politiker und Finanzexperte
 Hazim Delić (* 1964), bosniakischer Gefangenenlager-Kommandeur und Kriegsverbrecher
 Jovan Delić (* 1949), serbischer Literaturwissenschaftler
 Mate Delić (* 1993), kroatischer Tennisspieler
 Rasim Delić (1949–2010), Oberkommandierender der bosnischen Armee
 Stipe Delić (1925–1999), jugoslawischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Delitzsch (Begriffsklärung)
 Delitz